Sezon Rajdowych Mistrzostw Świata 2018 był 46. sezonem Rajdowych Mistrzostw Świata (FIA World Rally Championship). Mistrzostwa składały się z trzynastu rajdów rozgrywanych na czterech kontynentach. To najwyższa klasa międzynarodowych rajdów, gdzie zawodnicy rywalizują w następujących konkurencjach: Rajdowe Mistrzostwa Świata FIA Kierowców i Producentów, WRC-2, WRC-3 i Junior WRC.

Dostawcami opon w sezonie 2018 były firmy DMACK, Michelin oraz Pirelli. W WRC2 do końcowego wyniku było brane pod uwagę sześć najlepszych rund z siedmiu startów, przy czym nie wprowadzono obowiązkowych rund w tym sezonie.

W sezonie 2018 seria Junior WRC była rozgrywana w pięciu rundach rajdowych mistrzostw, na trzech rodzajach nawierzchni. Do kalendarza wybrano Szwecję, Korsykę, Portugalię, Finlandię i Turcję. Rajd w Turcji do klasyfikacji był liczony podwójnie. Do końcowego rezultatu były zaliczane cztery najlepsze wyniki. Główną nagrodą w rywalizacji juniorów był na własność samochód rajdowy Ford Fiesta R5. Oprócz tego, mistrz FIA Junior WRC miał pokryte koszty wpisowego do trzech rund WRC 2. Otrzymał również paliwo oraz pakiet opon na sezon WRC 2 2019. W serii tej opony dostarczyła firma Pirelli.

Mistrzem świata w sezonie 2018 został Francuz Sebastien Ogier, który wygrał cztery rundy WRC i zdobył po raz szósty z rzędu mistrzostwo świata, drugi raz kierując samochodem Ford Fiesta WRC. Drugie miejsce i tytuł wicemistrza zdobył Belg Thierry Neuville jadący autem Hyundai i20 Coupe WRC, który wygrał trzy rundy, a trzecie Estończyk Ott Tänak kierujący Toyotą Yaris WRC. Tänak wygrał cztery rajdy w tym roku, wygrał najwięcej odcinków specjalnych i przez największą liczbę odcinków był liderem klasyfikacji generalnej tegorocznych rund. Wśród producentów tytuł mistrza świata zdobyła Toyota, dla której był to czwarty tytuł mistrza świata, pierwszy od roku 1999.

Kalendarz 

W porównaniu z poprzednim sezonem w roku 2018 zabrakło Rajdu Polski, który według opinii komisji WRC FIA nie spełniał wymogów bezpieczeństwa, na jego miejsce do kalendarza włączony został Rajd Turcji.

Zespoły i ich załogi

Wyniki

Klasyfikacja generalna RMŚ 2018 
Punkty otrzymuje 10 pierwszych zawodników, którzy ukończą wyścig według klucza:

W tabeli uwzględniono miejsce, które zajął zawodnik w poszczególnym rajdzie, a w indeksie górnym umieszczono miejsce uzyskane na ostatnim odcinku specjalnym tzw. Power Stage, w którym punkty przyznawane są według porządku:

Klasyfikacja kierowców 

|}

Klasyfikacja pilotów

Zespoły 
Do klasyfikacji mistrza świata producentów w sezonie 2018 zaliczane było dziesięć pierwszych miejsc zajętych w rajdzie przez nominowane załogi i punktowane one były według zasady:

WRC 2 
Kierowcy

WRC 3 
Kierowcy

Junior WRC 
Kierowcy

Przypisy 

2018 w sportach motorowych